Молдо́вский се́льский о́круг —  административно-территориальная единица в Адлерском районе города Сочи (муниципального образования город-курорт Сочи)  Краснодарского края. 

Объединяет сельские населённые пункты района, находящиеся за городской чертой в бассейнах рек Мзымта, Херота и Псахо. 

Административный центр — село Молдовка.

История 
После упразднения Адлерского района Краснодарского края 10 февраля 1961 года, решением КИК от 7 апреля 1961 года Липниковский сельский совет был переименован в Молдовский сельский совет с центром в селе Молдовка и был переподчинён Адлерскому району города Сочи. 

С 7 декабря 1962 года по 26 апреля 1963 года Молдовский сельский совет числился в составе Туапсинского района Краснодарского края. Затем возвращён в подчинение Адлерскому району г. Сочи.

В 1990-е годы Молдовский сельский совет был переименован в Молдовский сельский округ.

Население 

Население округа — 11 985 чел. (2008).

Населённые пункты 
В состав сельского округа входят 8 населённых пунктов:

Администрация 
Адрес администрации сельского округа: 354393, г. Сочи, с. Молдовка, ул. Костромская, д. 73

Глава администрации сельского округа:
Невзоров Борис Михайлович

Примечания 

Адлерский район
Сельские округа Сочи